Конституция России — основной закон Российского государства.

 Конституция Российской империи
 Конституция РДФР
 Конституция Российской Федерации

Конституция РСФСР 
 Конституция РСФСР 1918 года
 Конституция РСФСР 1925 года
 Конституция РСФСР 1937 года
 Конституция РСФСР 1978 года